Elenco delle battaglie della guerra degli ottant'anni:

 Battaglia di Oosterweel: 13 marzo, 1567
 Battaglia di Rheindalen: 23 aprile, 1568
 Battaglia di Heiligerlee: 23 maggio, 1568
 Battaglia di Jemmingen: 21 luglio, 1568
 Battaglia di Jodoigne: 20 ottobre, 1568
 Presa di Brielle: 1º aprile, 1572
 Assedio di Haarlem: 1572-1573
 Battaglia di Flessinga: 17 aprile, 1573
 Battaglia di Borsele: 22 aprile, 1573
 Battaglia dello Zuiderzee: 11 ottobre, 1573
 Assedio di Alkmaar: 1573
 Assedio di Leiden: 1573-1574
 Battaglia di Reimerswaal: 29 gennaio, 1574
 Battaglia di Mookerheyde: 14 aprile, 1574
 Assedio di Anversa: 1576
 Battaglia di Gembloux: 31 gennaio, 1578
 Assedio di Maastricht: 1579
 Battaglia di Noordhorn: 30 settembre, 1581
 Battaglia di Punta Delgada: 26 luglio, 1582
 Assedio di Anversa: 1584-1585
 Battaglia di Boksum: 17 gennaio, 1586
 Battaglia di Zutphen: 22 settembre, 1586
 Battaglia di Gravelinga: 29 luglio, 1588
 Presa di Breda: 1590
 Battaglia di Turnhout: 24 gennaio, 1597
 Assedio di Groenlo (1597): 1597
 Battaglia di Nieuwpoort: 2 luglio, 1600
 Assedio di Ostenda: 1601-1604
 Assedio di Bergen-op-Zoom: 1602
 Battaglia di Sluis: 26 maggio, 1603
 Assedio di Groenlo: 1606
 Battaglia di Gibilterra: 25 aprile, 1607
 1° assedio di Breda: 1624-1625
 Assedio di Groenlo (1627): 1627
 Battaglia della Baia di Matanzas: 7–8 settembre 1628
 Assedio di Boscoducale: 1629
 Presa di Maastricht: 1632
 2° assedio di Breda: 1637
 Battaglia di Kallo: 20 giugno, 1638
 Battaglia delle Dune (1639): 31 ottobre, 1639
 Assedio di Hulst: 1645
 Battaglia di Puerto de Cavite: 10 giugno, 1647

 
Repubblica delle Sette Province Unite
Storia dei Paesi Bassi